Indonesië
 Jawilan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Jawilan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam